Alvear ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos María de Alvear (1789–1852), argentinischer Politiker, Militär und Freiheitskämpfer
 Enrique Alvear Urrutia (1916–1982), chilenischer Bischof
 Francisco de Alvear und Gomez de la Cortina (1869–1959), spanischer Geschäftsmann und Förderer von Montilla
 Francisco Jorge Bullrich Lezica Alvear (1929–2011), argentinischer Diplomat und Architekt, siehe Francisco Bullrich
 Helga de Alvear (* 1936), deutsche Kunstsammlerin und Kuratorin
 Juan José Alvear (* 1941), spanischer Hockeyspieler
 Marcelo Torcuato de Alvear (1868–1942), argentinischer Politiker 
 Maria de Alvear (* 1960), spanische Komponistin und Pianistin
 Soledad Alvear (* 1950), chilenische Juristin und Politikerin
 Torcuato de Alvear (1822–1890), argentinischer Politiker und Bürgermeister von Buenos Aires
 Yuri Alvear (* 1986), kolumbianische Judoka

Alvear bezeichnet zudem:
 Alvear (Corrientes), Ort in der argentinischen Provinz Corrientes
 Alvear (Santa Fe), Ort in der argentinischen Provinz Santa Fe
 Intendente Alvear, Stadt in der argentinischen Provinz La Pampa
 die Avenida Alvear in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires

Siehe auch:
 General Alvear